in memoriam steht für:

 in memoriam („zum Gedenken an“), lateinische Phrase, siehe Liste lateinischer Phrasen/I #In memoriam
 In Memoriam (Computerspiel), Computerspiel von Lexis Numérique (2003)
 In Memoriam, Henry Havelock, Gemälde von Joseph Noel Paton (1858)
 In Memoriam (Mayhemic-Truth-Album), Album von Mayhemic Truth (1999)

Memoriam steht für:
 Memoriam (Band), englische Death-Metal-Band (ab 2016)

Siehe auch:
 Memorial
 Erinnerung